XI. (11.) Korps bzw. XI. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XI. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 11. Korps (Österreich-Ungarn)
 XI. Armeekorps (Wehrmacht)
 XI Corps (Vereinigtes Königreich)
 XI Corps (Vereinigte Staaten) (Zweiter Weltkrieg)
 XI. SS-Armeekorps/Panzerkorps